Высоково-1 — название населённых пунктов.

Россия 
 Высоково-1 — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Высоково-1 — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.